Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 757 dans le monde.

 Route régionale 757 en Finlande
 Route nationale 757 en France